Frozenbyte — финская компания-разработчик компьютерных и видеоигр. Находится в Хельсинки, Финляндия. По состоянию на декабрь 2020 года в компании работало около 130 сотрудников.

История 
Компания была основана в 2001 году в Хельсинки. Первой игрой Frozenbyte был шутер с видом сверху Shadowgrounds. Игра получила высокие оценки и даже была удостоена ряда наград в игровых СМИ. И Shadowgrounds, и последующая Shadowgrounds: Survivor были выпущены для Linux в 2009 году и опубликованы Linux Game Publishing.

В 2009 году компания выпустила игру Trine. Этот  платформер с физическими головоломками побил рекорд своего предшественника, всего (данные на декабрь 2011 года) было продано 1,1 миллион копий игры. 7 декабря 2011 года в продажу поступило продолжение игры — Trine 2, которая был выпущена для Microsoft Windows, OS X, PlayStation 3 и Xbox 360 в декабре 2011 года, а затем для Linux в марте 2012 года и Trine 3: The Artifacts of Power, которая был выпущена через ранний доступ Steam в августе 2015 года. Четвертая часть, Trine 4: The Nightmare Prince, вышла в октябре 2019 года.

Распродажа Humble Bundle началась 12 апреля 2011 года и включала пять игр от Frozenbyte, включая Trine, Shadowgrounds и Shadowgrounds: Survivor, для Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. Она также содержала исполняемую версию вместе с исходным кодом незавершенной игры Jack Claw и предзаказ на их предстоящую игру Splot.

4 декабря 2015 года компания анонсировала Shadwen, стелс-игру, в которой время движется только тогда, когда движется игрок.

28 мая 2019 года компания анонсировала новую грядущую игру Starbase, научно-фантастическую MMO, которая предположительно находилась в секретной разработке 5 лет.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр по алфавиту
Компании, основанные в 2001 году
Компании Хельсинки
Компании Финляндии
Производители компьютерных игр Финляндии
Независимые разработчики компьютерных игр